2 miejscowości w Polsce: 
 Opoczka – wieś w woj. dolnośląskie, w powiecie świdnickim, w gminie Świdnica 
 Opoczka Mała – wieś w woj. lubelskie, w powiecie kraśnickim, w gminie Annopol

Inne:
 Opoczka – miasto w Rosji